Valgrind har flere betydninger:

 Valgrind er i nordisk mytologi en port til Valhal.
 Valgrind er et edb-program til fejlfinding i andre programmer mv. på Linux-systemer.